Repa kan syfta på:

 Repa – ett slags låneavtal mellan Riksbanken och bankerna
 Repa – en musikgrupp övar i en studio, se repetition

Geografi

Kina 

 Rapa (bergstopp), Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar